Salettes (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Salettes (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy